Kalabrija ima više značenja:
 Kalabrija
 Kalabrija (Bolonja)
 Kalabrija (Imperija)
 Kalabrija (La Specija)